Либурн:

 Либурн — город на юго-западе Франции в департаменте Жиронда. 
 Либурн — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Аквитания.
 Либурн — французский футбольный клуб из одноимённого города.